Ikaruga – cittadina del Giappone, nella prefettura di Nara
 Ikaruga – località del Giappone, nella prefettura di Hyōgo
 Ikaruga – nome comune giapponese per il frosone giapponese
 Ikaruga – videogioco sparatutto del 2001
 Ikaruga – personaggio della serie Senran Kagura